Никоненко Архип — український кобзар і лірник.
 Никоненко Володимир Вікторович — громадський активіст, політв'язень часів Януковича, боєць батальйону ОУН.
 Никоненко Леонід Максимович — український письменник, драматург, актор.
 Никоненко Олександр Миколайович — український дипломат. Надзвичайний і Повноважний Посол України.
 Никоненко Петро Макарович — кандидат філологічних наук, доцент, заслужений працівник народної освіти України.
 Никоненко Сергій Григорович (1962—2015) — солдат ЗСУ, учасник російсько-української війни.
 Никоненко Сергій Петрович — російський актор, режисер, сценарист. Народний артист Росії (1991).
 Никоненко Ярослава Сергіївна (1983—2019) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Українські прізвища